(ur. 1950) – niemiecki pisarz, tłumacz i redaktor
 Erik Simon (ur. 1987) – niemiecki skoczek narciarski

Zobacz też 
 Eric Simon (ur. 1931) – francuski scenograf